Peter Rasmussen, arbitro danese
Peter Rasmussen, calciatore danese
Peter Rasmussen, giocatore di badminton danese